|-
| 12501 Nord ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12502 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12503 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12504 Nuest ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12505 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12506 Pariser ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12507 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12508 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12509 Pathak ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12510 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12511 Patil ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12512 Split ||  || 21 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 12513 Niven ||  || 27 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 12514 Schommer ||  || 20 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12515 Suiseki ||  || 30 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12516 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12517 Grayzeck ||  || 30 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12518 - ||  || 27 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 12519 Pullen ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12520 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12521 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12522 Rara ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12523 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12524 Conscience ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12525 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12526 de Coninck ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12527 Anneraugh ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12528 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12529 Reighard ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12530 Richardson ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12531 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12532 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12533 Edmond || 1998 LA || 2 iunie 1998 ||  || 
|-
| 12534 Janhoet ||  || 1 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12535 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12536 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12537 Kendriddle ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
|  || 1998 OH || 19 iulie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 12539 Chaikin ||  || 16 iulie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12540 Picander ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12541 Makarska ||  || 15 august 1998 ||  || 
|-
| 12542 Laver ||  || 10 august 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 12543 - ||  || 23 august 1998 ||  || 
|-
| 12544 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12545 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12546 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12547 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12548 Erinriley ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12549 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12550 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12551 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12552 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12553 Aaronritter ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12554 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12555 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12556 Kyrobinson ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12557 Caracol ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12558 ||  || 31 august 1998 ||  || 
|-
| 12559 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12560 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12561 Howard ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12562 Briangrazer ||  || 19 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12563 ||  || 20 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 12564 - ||  || 22 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 12565 Khege ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12566 Derichardson ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12567 Herreweghe ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12568 Kuffner ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 12569 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12570 ||  || 18 noiembrie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 12571 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12572 Sadegh ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12573 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12574 LONEOS || 1999 RT || 4 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 12575 Palmaria ||  || 4 septembrie 1999 || Monte Viseggi || P. Pietrapriana, 
|-
| 12576 Oresme ||  || 5 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 12577 Samra ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12578 Bensaur ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12579 Ceva ||  || 5 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 12580 Antonini ||  || 8 septembrie 1999 ||  || L. Bernasconi
|-
| 12581 Rovinj ||  || 8 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 12582 - ||  || 11 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 12583 Buckjean ||  || 11 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 12584 - ||  || 12 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 12585 Katschwarz ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12586 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12587 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12588 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12589 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12590 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12591 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12592 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12593 Shashlov ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12594 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12595 Amandashaw ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12596 Shukla ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12597 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12598 Sierra ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12599 Singhal ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 12600 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-